Берестянки (), село, 
Петровский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320284802. Население по переписи 2001 г. составляет 15 (7/8 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Берестянки находится возле балки Гунный Яр, в 2 км от села Протопоповки.
Рядом протекают реки Беречка и Северский Донец ().

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Погода в Берестянках

Населённые пункты Балаклейского района